Верховцы () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 13 человек. Почтовый индекс — 27605. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522580902.

Местный совет 
27605, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Бережинка, ул. Боженка, 107

Ссылки 
 Верховцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района